Алексей Челноков:
 Челноков, Алексей Сергеевич (род. 1959) — российский журналист, репортёр, публицист и издатель.
 Челноков, Алексей Тимофеевич (1896—1981) — советский инженер-металлург.